Указана как фактическая дата занятия должности, так и дата инаугурации после выборов.

Список глав приведён по состоянию на ноябрь 2022.

Самым молодым губернатором является Дмитрий Артюхов (Ямало-Ненецкий автономный округ): 34 года.

Самым пожилым — Александр Усс (Красноярский край): 68 лет.

Дольше всех непрерывно на данный момент свою должность занимает глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров с 5 апреля 2007 года (более 15 лет). С перерывами в государственной службе (по общему сроку руководства) дольше всех должности занимают: мэр Москвы Сергей Собянин с 21 октября 2010 (более 16 лет, также губернатор Тюменской области в 2001—2005 гг.) и губернатор Приморского края Олег Кожемяко с 28 сентября 2018 (более 16 лет, также губернатор Корякского автономного округа в 2005—2007 гг., губернатор Амурской области 2008—2015 гг., губернатор Сахалинской области 2015—2018 гг.).

Единственной женщиной среди глав субъектов является Наталья Комарова (Ханты-Мансийский автономный округ — Югра).

80 глав субъектов начали осуществление своих полномочий в периоды президентства Владимира Путина (2001, 2005, 2007, 2012 — наст. вр.), остальные 9 в период президентства Дмитрия Медведева (2008, 2010—2012 гг.).

Проведение референдумов на территорий Украины в 2014 и 2022 годах привела к образованию 6 субъектов в составе РФ. Главы этих субъектов выделены в таблице  цветом.

См. также 
 Главы субъектов Российской Федерации в 1992 году
 Главы субъектов Российской Федерации в 1993 году
 Главы субъектов Российской Федерации в 1994 году
 Главы субъектов Российской Федерации в 1995 году
 Главы субъектов Российской Федерации в 1996 году
 Главы субъектов Российской Федерации в 1997 году
 Главы субъектов Российской Федерации в 1998 году
 Главы субъектов Российской Федерации в 1999 году
 Главы субъектов Российской Федерации в 2000 году
 Список глав субъектов Российской Федерации

Ссылки 
 Все о губернаторах России
 Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
 
 Иванов В. В. Глава субъекта Российской Федерации. История губернаторов. Том I. История. Книга I. — М., 2019. — 600 с.
 Иванов В. В. Глава субъекта Российской Федерации. История губернаторов. Том I. История. Книга II. — М., 2019. — 624 с.

Списки глав регионов России
Субъекты Российской Федерации